Pawnee

Localidades

Pawnee (Illinois)
Pawnee (Oklahoma)
Pawnee (Texas)
Ou ainda:
Pawnee City

Filmes
Pawnee - faroeste estrelado por George Montgomery em 1957

Desambiguação